Als Flugzeugabsturz in Warschau können folgende Flugunfälle bezeichnet werden:
 Absturz einer Vickers Viscount am 19. Dezember 1962, siehe LOT-Flug 248
 Absturz einer Il-62 am 14. März 1980, siehe LOT-Flug 007
 Absturz einer Il-62M am 9. Mai 1987, siehe LOT-Flug 5055